Pat Boyette
 Boyette (Flórida)

Desambiguações de topônimos